Rottmoos ist der Ortsname von

 Rottmoos (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rottmoos (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Rothmoos
 Rotmoos